Кубок Федерации 2015 — 53-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Сборная Чехии второй год подряд победила в турнире. Это девятый титул для Чехии за всю историю.

Мировая группа

Сетка

Финал

Чехия — Россия

Плей-офф Мировой группы 

Четыре сборные, проигравшие в первом раунде Мировой группы (Австралия, Канада, Италия и Польша) встречаются с четырьмя сборными-победителями Мировой группы II (Нидерланды, Румыния, США и Швейцария).

Дата: 18-19 апреля

 Италия сохраняет в 2016 году место в Мировой группе.
 Нидерланды, Румыния и Швейцария в 2016 году переходят в Мировую группу.
 США остаётся в 2016 году в Мировой группе II.
 Австралия, Канада и Польша переходят в 2016 году в турнир Мировой группы II.

Мировая группа II 

Дата: 7-8 февраля

 Нидерланды, Румыния, США и Швейцария далее переходят в плей-офф Мировой группы за право выйти в Мировую группу
 Аргентина, Испания, Словакия и Швеция далее переходят в плей-офф Мировой группы II за право остаться в Мировой группе II

Плей-офф Мировой группы II 

Дата: 18-19 апреля

Четыре сборные, проигравшие в Мировой группе II (Аргентина, Испания, Словакия и Швеция) встречаются с четырьмя сборными-победителями региональных зон (Беларусь, Парагвай, Сербия и Япония):

 Испания и Словакия сохраняют место в Мировой группе II в 2016 году.
 Белоруссия и Сербия переходят в Мировую группу II в 2016 году.
 Парагвай и Япония остаются в Группе I Зоны в 2016 году.
 Аргентина и Швеция вылетают в Группу I Зоны в 2016 году.

Региональные зоны

Зона Америка

Группа I 
Место проведения: La Loma Sports Centre, Сан-Луис-Потоси, Мексика, хард

Дата: 4-7 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Америка.
  — переходит в Группу II зоны Америка.

Группа II 
Место проведения: Centro Nacional de Tenis, Санто-Доминго-Эсте, Доминиканская Республика, хард

Дата: 24-27 июня

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Америка.
  — переходит в Группу I зоны Америка.

Зона Азия/Океания

Группа I 
Место проведения: Guangdong Olympic Tennis Centre, Гуанчжоу, Китай, хард

Дата: 4-7 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Азия/Океания.

Группа II 
Место проведения: SAAP Tennis Complex, Хайдарабад, Индия, хард

Дата: 14-18 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Азия/Океания.
 
 
 
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество

Зона Европа/Африка

Группа I 
Место проведения: Syma Event and Congress Centre, Будапешт, Венгрия, хард(i)

Дата: 4-7 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

Группа II 
Место проведения: Tere Tenniscentre, Таллин, Эстония, хард(i)

Дата: 4-7 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
 
 
 
 
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.

Группа III 
Место проведения: Bellevue, Улцинь, Черногория, грунт

Дата: 13—18 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 

2015